

Piante
 Soja (Glycine max) – pianta erbacea alimentare
 Soja selvatica (Glycine soja) – pianta annuale

Altro
 Sōja  – città giapponese
 SOJA  – gruppo musicale statunitense
 Edward Soja  – geografo statunitense
 Soja western  – genere cinematografico